Chiesanuova – jedno z 9 miast w San Marino
 Chiesanuova – miejscowość we Włoszech